Mulder (achternaam), een van oorsprong Nederlandse achternaam
 een andere benaming voor molenaar
 Mulder (openbaar vervoer), een voormalig openbaarvervoerbedrijf uit Hoensbroek (Nederlandse Limburg)
 Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder), Nederlandse wet om verkeersovertredingen eenvoudiger te kunnen beboeten